Појам Евсевије може да се односи на:

 Папа Евсевије, 
 Евсевије Веркелски, хришћански епископ
 Евсевије Самосатски
 Евсевије Сиријски, хришћански светитељ
 Евсевије Цезарејски
 Јевсевије Никомидијски, цариградски патријарх